Chłopków peut désigner :

Toponmyie
en Pologne :

 Chłopków, village de la voïvodie de Lublin
 Chłopków, village de la voïvodie de Mazovie